Coslenchus är ett släkte av rundmaskar. Coslenchus ingår i familjen Tylenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Coslenchus